Се́льское поселе́ние Подболотное — муниципальное образование в Бабушкинском районе Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Кокшарка.

География 
Подболотное сельское поселение расположено на северо-востоке района. Граничит
 на западе с Рослятинским сельским поселением,
 на востоке с Никольским районом,
 на севере с Кичменгско-Городецким и Нюксенским районами.

На территории Подболотного сельского поселения преобладает холмистый рельеф моренной и карстовой форм. На возвышенности Северные Увалы расположена Исакова гора, третья по высоте точка в Вологодской области. Встречаются выходы коренных пермских пород на поверхность. Протекают реки Шарженьга и Логдуз.

На территории поселения находятся:
 Природный памятник «Исакова гора»
 Заказник «Михалево»
 Заказник «Ёюгский бор»

История 
Подболотное сельское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Подболотный сельсовет.

Законом Вологодской области от 1 июня 2015 года № 3667-ОЗ муниципальные образования Логдузское сельское поселение и Подболотное сельское поселение были объединены в сельское поселение Подболотное с административным центром в деревне Кокшарка.

Экономика 
На территории поселения расположены сельскохозяйственные и лесопильные предприятия. Население также занято ведением личного подсобного хозяйства и в социальной сфере.

Действуют Подболотная средняя общеобразовательная школа с детсадом, Безгачихинская начальная общеобразовательная школа-сад, две основные общеобразовательные школы, Ляменьгская участковая амбулатория, , два фельдшерско-акушерских пункта, три дома культуры, три сельские библиотеки, два почтовых отделения связи, пункт милиции, пожарная часть 93, ветучасток, АТС, Ляменьгская электрическая подстанция, церковь Петра и Павла.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
В 2020 году упразднены деревни Пестериха, Третница и Шипуново

Примечания

Ссылки 
 Подболотное сельское поселение 

Муниципальные образования Бабушкинского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области